Mark Berger peut désigner :
 Mark Berger (1943-), ingénieur du son américain ;
 Mark Berger (1954-), judoka canadien.
